De European Union Monitoring Mission (EUMM) (voorheen European Community Monitor Mission (ECMM) is een programma opgezet door de Europese Unie in juli 1991 om de grenzen, het vluchtelingenverkeer en de politieke en veiligheidsontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië te monitoren. Het EUMM-programma werkt onder het GBVB (Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid) van de EU. De ECMM werd omgedoopt tot EUMM op 22 december 2000. In 2008 werd Georgië toegevoegd aan het EUMM-programma.

EUMM in het voormalige Joegoslavië 
De EUMM begon in juli 1991 onder de naam ECMM (European Community Monitor Mission), werd gefinancierd door de Europese Commissie en bestond uit 75 vakspecialisten. De ECMM was gevestigd in Zagreb en het werkgebied bestond uit Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Servië, Montenegro, Albanië en de republiek Macedonië.

EUMM in Georgië 
Na de oorlog in Zuid-Ossetië in augustus 2008, verklaarde de EU op 15 september 2008 een waarnemingsmissie naar Georgië te sturen. De belangrijkste doelstellingen van de missie zijn het herstel van de stabiliteit en de normalisering na de crisis. De waarnemersmissie bestaat uit meer dan 200 vakspecialisten die routinematige inspecties uitvoeren binnen de zone van de missie dat behalve Georgië, ook Zuid-Ossetië en Abchazië omvat. De missie ziet toe op naleving van de mensenrechten en de naleving van het zes-punten-plan, het door Franse bemiddeling gesloten vredesakkoord tussen Georgië en Rusland op 12 augustus 2008.

Zie ook 
 GBVB

Externe link 
 Website EUMM

Internationale betrekkingen van de Europese Unie